Palha ist der Familienname folgender Personen:

 Luís António Palha Teixeira (1896–1981), brasilianischer Ordensgeistlicher und Prälat von Marabá
 Natasha Palha (* 1994), indische Tennisspielerin
 Salvador Palha (* 1984), rumänischer Rugby-Union-Spieler